Puig de l'Orri, puig entre els termes comunals de Censà, de la comarca del Conflent, i de Real, de la del Capcir
 Puig de l'Orri, puig entre els termes comunals de Mentet i de Nyer, tots dos de la comarca del Conflent.